Wilhelmplatz (Berlino-Mitte)
 Wilhelmplatz (Berlino-Charlottenburg)